Derycke (ou De Rycke) est un nom de famille flamand ; c'est l'équivalent du nom de famille français Leriche (ou Le Riche). En France, il est surtout présent dans le département du Nord.

Il est notamment porté par :

 Charlie de Rycke (1987-), joueuse de squash belge ;
 Dinah Derycke (1946–2002), femme politique française ;
 Erik Derycke (né en 1949), homme politique belge ;
 Henri Derycke (1928–1998), sculpteur français ;
 Josse De Rycke (1587-1627), prêtre, linguiste, humaniste et antiquaire flamand ;
 Pierre-Henri Derycke (1935-2020), économiste français.

Notes et références 

Patronyme flamand